Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1979 проходили с 6 по 14 июля 1979 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико только среди мужских команд. В турнире приняло участие 10 команд.

Победителем турнира в 4-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1980. Квалификацию получала одна команда — в результате была квалифицирована сборная Аргентины, но позднее Аргентина присоединилась к бойкоту Олимпиады-1980 и её место заняла сборная Кубы.

Медалисты

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места
 Проходят в плей-офф за 9-10 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места
 Проходят в плей-офф за 9-10 места

Плей-офф

За 9-10 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1979
Панамериканские игры 1979
1979 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Пуэрто-Рико